Suzaku – 61. cesarz Japonii
 Suzaku – rentgenowski teleskop kosmiczny
 Suzaku – jedna z głównych dawnych ulic w Kioto
 Suzaku – mityczny ptak, strażnik południa
 Suzaku – postać fikcyjna z anime i manga